Линхарт (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Линхарт, Антон Томаж (1756—1795) — словенский драматург и историк Эпохи Просвещения.
 Линхарт, Карл (1929—2022) — американский бейсболист.
 Линхарт, Филипп (род. 1996) — австрийский футболист, защитник клуба «Фрайбург».